Szklana bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Szklana (Proszowice), Dorf der Gmina Proszowice in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Szklana (Sierakowice), Dorf der Gmina Sierakowice in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Huta Szklana
 Szklana Huta